Phorusrhacos es un género de gigantescas aves depredadoras no voladoras que habitaron la Patagonia, de la familia de las Phorusrhacidae, conteniendo una sola especie; el Phorusrhacos longissimus. Sus parientes más cercanos en la actualidad son los de la familia Cariamidae, llamados también seriemas o chuñas, pero su tamaño era mucho mayor que el de estos; siendo su aspecto más parecido al de un avestruz. Estas aves habitaron en bosques y pastizales.

Descubrimiento y descripción 

Entre los huesos hallados en los estratos de la Formación Santa Cruz (ahora considerada mayormente como perteneciente a mediados del Mioceno) estaba la pieza de una mandíbula la cual fue descubierta por Florentino Ameghino a principios de 1887, y en el mismo año fue descrita como parte de un mamífero desdentado al cual denominó Phorusrhacos longissimus. El nombre del género se deriva del griego ~φόρος, (~phoros), término que se traduce "portador" en combinaciones de palabras, y ῥάκος, (rhakos), "harapo" o "arruga", probablemente en referencia a la superficie arrugada de la mandíbula. Cuando empezó a perderse el sentido de la etimología original, se dieron otras traducciones, como la traducción literal de "ladrón de harapos", y "soporte de la rama" basándose en la errónea presunción de que el nombre se derivaría del griego rhakis, "rama". El nombre de la especie significa "muy largo" en latín, de nuevo en referencia a la mandíbula inferior. El holotipo es esta mandíbula, el espécimen MLP-118 (Museo de La Plata). En 1889 Ameghino emendó el nombre a una forma gramaticalmente más correcta, Phororhacos pero el primer nombre tiene la prioridad. En 1891, Ameghino reconoció que se trataba de un ave. Sus restos son conocidos de varias localidades en la provincia de Santa Cruz, en Argentina.

Phorusrhacos medía alrededor de 2.5 metros de alto y pesaba aproximadamente 130 kilogramos (Alvarenga & Höfling, 2003). Ha sido apodado como el "ave del terror" por obvias razones: estuvo entre las mayores aves carnívoras que hayan existido, junto con Titanis, Kelenken y Brontornis, y usaba las garras de sus patas en conjunción con sus enormes picos para matar a sus presas. Se alimentaría principalmente de presas pequeñas y carroña. En la serie de Discovery Channel Monsters Resurrected se especula que esta ave y sus parientes mataban de dos maneras. Primero, al sujetar a sus presas con el pico y destrozarlas al llevarlas al suelo de manera repetida como sus parientes modernos, las seriemas. En segunda instancia, y de manera más dramática, al golpear hacia abajo con la aguda punta en el frente de la mandíbula superior. En la posición adecuada, de acuerdo con el planteamiento, esta punta podría penetrar el neurocráneo y matar a la presa  instantáneamente. Su gran cráneo medía más de sesenta centímetros de largo, de los cuales una gran parte correspondía a su pico delgado y afilado.

Sinonimia 

Sinonimia a nivel de géneros:
 Phororhacos longissimus Ameghino, 1889
 Stereornis rollieri Moreno & Mercerat, 1891
 Stereornis gaundryi Moreno & Mercerat, 1891
 Mesembriornis studeri Moreno & Mercerat, 1891
 Mesembriornis quatrefragesi Moreno & Mercerat, 1891
 Darwinornis copei Moreno & Mercerat, 1891
 Darwinornis zittelli Moreno & Mercerat, 1891
 Darwinornis socialis Moreno & Mercerat, 1891
 Owenornis affinis Moreno & Mercerat, 1891
 Owenornis lydekkeri Moreno & Mercerat, 1891
 Phororhacos sehuensis Ameghino, 1891
 Phororhacos platygnathus Ameghino, 1891
 Titanornis mirabilis Mercerat, 1893
 Callornis giganteus Ameghino, 1895
 Liornis floweri Ameghino, 1895
 Eucallornis giganteus Ameghino, 1901
 Liornis minor Dolgopol de Saez, 1927

La especie Phororhacos inflatus, sin embargo, fue reclasificada dentro del género Patagornis.

Referencias

Bibliografía

 Ameghino, Florentino (1887): Enumeración sistemática de las espécies de mamíferos fósiles coleccionados por Carlos Ameghino en los terrenos Eocenos de la Patagonia austral y depositados en el Museo de La Plata. Boletin del Museo de La Plata 1: 1-26. 

 Ameghino, Florentino (1889): Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Actas Academia Nacional Ciencias de Córdoba 6: 1-1028. 

 Anonymous (1992): Opinion 1687. Phorusrhacos Ameghino, 1887 (Aves, Gruiformes): not suppressed. Bulletin of Zoological Nomenclature 49(2)

Phorusrhacidae
Géneros de aves
Aves extintas de América del Sur
Aves del Mioceno